11450 Shearer – asteroide
Al Shearer – attore
Alan Shearer – calciatore
Douglas Shearer – effettista
Duncan Shearer – calciatore e allenatore
Edgar Shearer – calciatore
Harry Shearer – attore
Joel Shearer – cantautore
Moira Shearer – attrice
Norma Shearer – attrice
Phillip Shearer – calciatore